Dew Drop steht für:

 Dew Drop (Amador County), Siedlung im Amador County, Kalifornien
 Dew Drop (Nevada County), Unincorporated Community im Nevada County (Kalifornien), Kalifornien

Siehe auch:
 Dewdrop